Le mot voile, en français, possède deux significations que le genre grammatical permet de distinguer :
 au féminin, la voile est un élément propulsif qui utilise la force du vent.
 au masculin, un voile est une pièce d'étoffe qui recouvre et dissimule, et par extension, une séparation fine entre deux parties.

On peut parler de deux substantifs homonymes ; la question du genre et de l'étymologie a préoccupé les grammairiens.

Anatomie 
 Le voile du palais est le prolongement membraneux de la voûte palatine vers l'arrière de la cavité buccale.

Architecture 
En architecture un  voile est un ouvrage de maçonnerie ou  de charpente.

Arts plastiques 
 En photographie, le voile est une teinte uniforme qui se superpose à l'image.

En peinture, le voile est l'altération de la transparence ou de l'éclat d'une couche de peinture. Un glacis léger pratiqué avec une peinture opaque très dispersée constitue une couche voilante, dite vélature. En peinture murale, le voile blanc est la dégradation de l'ouvrage par des cristallisations à sa surface.

Astronomie 
 La constellation des Voiles fait partie de celle du Navire Argo.

Biologie 
 La Voile est une espèce de papillons, de la famille des Notodontidae.
 Le voile est une membrane qui accompagne la formation et le développement du sporophore de certains champignons supérieurs. Le voile universel recouvre l'ébauche du sporophore des champignons de l'ordre des Agaricales. Les vestiges de voile constituent un voile partiel.

Mécanique 
Le voile est la partie légère d'une roue qui relie le moyeu à la jante. En cyclisme, on parle du voile d'une roue lorsque celle-ci est déformée, et que la jante n'est plus dans un même plan.

Médecine 
Dans une radiographie pulmonaire, un voile est une diminution de la transparence d'une zone étendue.

Musique 
 Voiles est un des Préludes pour piano de Claude Debussy ;
 le Voile d'Orphée est une œuvre de musique électronique de Pierre Henry.

Philosophie 
 Le voile d'ignorance est une méthode de discussion d'un problème moral.

Le voile désigne par métaphore une dissimulation, volontaire ou non.  .

Sport 
 La voile désigne par métonymie la navigation de plaisance à bord d'un voilier ou sur une planche à voile.
 En voltige aérienne
 le voile rouge est une impression visuelle due à une accélération forte vers le haut ; 
 le voile gris survient en cas de forte accélération vers le bas ;
 le voile noir est la cécité temporaire que cause une accélération prolongée vers le bas.

Textiles et habillement 
Un voile est une pièce d'étoffe qui recouvre et dissimule. Il peut notamment désigner :
  un voile, vêtement qui couvre les cheveux et une partie du visage. Les femmes portent le voile pour des raisons religieuses ou rituelles, comme la mantille, le talit, le voile islamique ou le voile intégral.
 Certains voiles anciens comme le voile de Manoppello sont conservés comme relique, d'autres comme œuvres d'art comme le voile de Sainte-Anne.
 La catholique prévoit un voile de calice pour dissimuler le vase sacré, et le voile huméral sur les épaules de l'officiant dans certaines circonstances.
 
On recouvre souvent les œuvres d'un voile avant leur inauguration.

Toponyme 
 Un grand nombre de chutes d'eau sont appelées .
 La Voile, un îlot des îles Crozet.

Transports 
 Une voile est un dispositif qui fait avancer un navire sur l'eau par l'action du vent .
 Par analogie, on appelle :
 voile magnétique un dispositif de propulsion spatiale qui utilise un champ magnétique pour dévier des particules en mouvement et chargées électriquement ;
 voile solaire un dispositif de propulsion spatiale qui utilise la pression de rayonnement du Soleil ou d'autres étoiles ;
 vol à voile l'usage d'un aérodyne propulsé par la seule force des courants atmosphériques ascendants, et voile la toile qui sustente des engins de sport aérien, deltaplane et parapente.

Notes et références

Voir aussi